Auguste Bouché-Leclercq (1842-1923) – storico francese
 Carl David Bouché (1809-1881) – botanico tedesco
 Élodie Bouche, in arte Angie Be (1977) – cantante francese
 Peter Friedrich Bouché (1785-1856) – entomologo e botanico tedesco

Altro
 Amuse-bouche – pietanza consumata all'inizio del pasto